Karlsö kan syfta på

 Stora Karlsö – en ö i Gotlands kommun i Gotlands län
 Lilla Karlsö – en ö i Östersjön utanför Gotlands västkust
 Karlsöarna – en gemensam benämning på Stora och Lilla Karlsö
 Karlsöarna – en före detta ögrupp i Estland, se Paljassaare
 HMS Karlsö (M59) – en minsvepare i svenska flottan

Se även 
 Karlö (finska: Hailuoto), ö utanför Uleåborg